Усть-Каремшинский сельсовет — муниципальное образование в составе Нижнеломовского района Пензенской области.

Административный центр — село Усть-Каремша.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Законом Пензенской области от 15 сентября 2010 года № 1945-ЗПО, вступившим в силу 1 ноября 2010 года, сельские поселения Прянзерский сельсовет и Усть-Каремшинский сельсовет преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование Усть-Каремшинский сельсовет с административным центром в селе Усть-Каремша.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета
 Livejournal Историко-краеведческие заметки об Усть-Каремше и её сёлах

Муниципальные образования Нижнеломовского района
Сельские поселения Пензенской области